Jméno Gandalf může označovat:

 Gandalf – postava čaroděje z fiktivního světa J. R. R. Tolkiena (Hobita a Pána prstenů)
 Gandalf (jméno) – mužské jméno germánského původu
 Gandalf (mytologie) – trpaslík z germánské mytologie
 Gandalf Alfgeirsson – legendární král severského Vingulmarku, současník Halfdana Černého (9. století)
 Gandalf Šílený – komiksová postava ze série příběhů o Thorgalovi